Why That Doesn't Surprise me è il sesto album della band australiana dei The Lucksmiths, uscito nel 2001 per la Candle records.

Lista tracce
 "Music to Hold Hands To" – 3:47
 "Synchronised Sinking" – 3:56
 "The Great Dividing Range" – 3:17
 "Beach Boys Medley" – 1:16
 "Broken Bones" – 3:36
 "First Cousin" – 4:04
 "Don't Bring Your Work to Bed" – 2:44
 "Fear of Rollercoasters" – 3:33
 "Harmonicas and Trams" – 4:45
 "The Forgetting of Wisdom" – 2:01
 "Self-Preservation" – 2:02
 "How to Tie a Tie" – 3:24
 "All the Recipes I've Ever Ruined" – 5:46
 "The Year of Driving Langourously" – 4:00